Müll steht für:
 Abfall, umgangssprachlich als Synonym für jegliche stoffliche Abfälle
 Hausmüll, Abfälle aus privaten Haushalten
 Industriemüll, Abfälle der Industrie
 Restmüll, nicht wiederverwertbare bzw. verunreinigte Abfälle
 Tatort: Müll, deutscher Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2008)
 Müll (Roman), Roman von Wolf Haas, neunter Brenner-Krimi (2022)

Müll ist der Familienname folgender Personen:
 Arnika Müll (* 1978), deutsche Künstlerin
 Arnold Müll (1906–1989), deutscher Eisenbahnfotograf und Künstler

Siehe auch:
 Mull
 Vermüllung
 Verschmutzung
 Verschmutzung gegen den Strom
 Verschmutzung der Ozeane
 Verschmutzung der Umwelt durch Plastik